Deux navires de la Royal Australian Navy (RAN) ont été nommés HMAS Vendetta :

 Le  était un destroyer de classe V. Mis en service dans la Royal Navy en 1917, il y a servi jusqu’en 1933, date à laquelle il a été transféré à la RAN. Le destroyer a opéré tout au long de la Seconde Guerre mondiale, puis il a été désarmé à la fin de l’année 1945 et vendu à la ferraille.
 Le  était un destroyer de classe Daring, mis en service en 1958. Le navire a opéré pendant la guerre du Viêt Nam et a été désarmé en 1979.

Honneurs de bataille 
Neuf honneurs de bataille ont été décernés aux deux HMAS Vendetta :

 Au  :
 Libye 1940-41
 Matapan 1941
 Grèce 1941
 Crète 1941
 Méditerranée 1941
 Pacifique 1943-45
 Nouvelle-Guinée 1943-44

 Au  :
 Malaisie 1964-66
 Vietnam 1969-70

Notes et références 

Vendetta